Сара может означать:
 Сара — библейское женское имя еврейского происхождения.
 Сара — народ в Чаде и Центральноафриканской Республике.
 Сара — язык этого народа, относится к центральносуданской семье.
 Сара — гепард, самое быстрое наземное млекопитающее.
 Сара — остров в Каспийском море.
 Сарра — библейская праматерь, жена Авраама.
 Сарра — название муниципалитета в Испании.
 Сара — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Сара — село, административный центр Саринского сельсовета Кувандыкского района Оренбургской области.
 Сара — станция, административный центр Новосаринского сельсовета Кувандыкского района Оренбургской области.
 Сара — село в Сурском районе Ульяновской области.

Персоналии 
 Сара, Габриэл (род. 1999) — бразильский футболист.
 Сара, Гильермо (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Сара, Робер (род. 1945) — гвинейский куриальный кардинал.
 Сара, герцогиня Йоркская (Сара Маргарет Фергюсон; род. 1959) — бывшая супруга принца Эндрю, герцога Йоркского.

Реки 
 Сара (приток Свири) — в Карелии и Ленинградской области.
 Сара (приток Остречинки) — в Карелии и Ленинградской области.
 Сара (приток Шапши) — в Ленинградской области.
 Сара (приток Янеги) — в Ленинградской области.
 Сара (приток Москвы) — в Москве.
 Сара (приток Оби) — в Томской области.
 Сара (река, впадает в Неро) — в Ярославской области.
 Сара (приток Мандроги) — в Ленинградской области и Карелии.
 Сара (приток Ялмаса) — река в Беломорском районе Карелии.

В астрономии 
(533) Сара — астероид, открытый в 1904 году

См.также 
 Сарра (значения)